Джонатан Річард Ґай Ґрінвуд (;  5 листопада 1971 року, Оксфорд, Велика Британія) — британський музикант і композитор, що мав номінації на BAFTA й Греммі, найбільш відомий як учасник альтернативної рок-групи Radiohead.

Ґрінвуд — мультиінструменталіст, хоча здебільшого грає на гітарі та клавішних. Окрім цих інструментів грає на хвилях Мартено, аналоговому синтезаторі, фортепіано, органі, ксилофоні, дзвіночках, блокфлейті, губній гармоніці, барабанах, том-томі, альті та банджо. Також він забезпечує весь електронний бік Radiohead.

Журнал Rolling Stone поставив Ґрінвуда на 59-те місце списку 100 найвидатніших гітаристів усіх часів.

Життєпис 
Джонні Ґрінвуд, наймолодший з усіх музикантів «Radiohead», покинув університет незабаром після того, як Radiohead (тоді ще під назвою On a Friday) підписали контракт з EMI у 1991 році, на відміну від решти учасників він так і не здобув вищої освіти.

У 2003 році Ґрінвуд випустив сольний альбом Bodysong (2003), саундтрек до однойменного документального фільму. У записі альбому взяв участь і його брат — Колін Ґрінвуд, який грав на бас-гітарі.

У травні 2004 року Ґрінвуд став штатним композитором BBC. Для радіо BBC3 він написав кілька симфонічних творів: «Smear», «Piano for Children» і «Popcorn Superhet Receiver». 23 квітня 2005 відбувся спільний живий виступ Ґрінвуда й Концертного оркестру BBC, на якому зокрема звучали композиції, які Ґрінвуд написав для «BBC». За «Popcorn Superhet Receiver» в 2006 році на церемонії вручення нагород BBC British Composer Awards Ґрінвуд отримав «Приз слухачів Radio 3».

2007 року Ґрінвуд написав саундтрек до фільму «Нафта»  Пола Томаса Андерсона, що містив фрагменти з «Popcorn Superhet Receiver». За цей саундтрек Ґрінвуд отримав нагороду VH1 «Вибір критиків». Саундтрек вважався одним із фаворитів у боротьбі за «Оскар», проте його не допустили до номінації, оскільки згідно з правилами премії музика має бути написана спеціально для фільму.

Джонні Ґрінвуд — дальтонік і не розрізняє червоного й зеленого кольорів. Як і Том Йорк, Ґрінвуд вегетаріанець.

Композиторські роботи для кіно 
 Bodysong  — 23 жовтня 2003
 Нафта  — 17 грудня 2007
 Норвезький ліс  — 10 грудня 2010
 Майстер  — 10 вересня 2012
 Вроджена вада  — 15 грудня 2014
 Примарна нитка — 25 грудня 2017
 Тебе ніколи тут не було  — 9 вересня 2018
 Спенсер: Таємниця принцеси Діани  — 12 листопада 2021
 У руках пса  — 17 листопада 2021

Посилання 
 Офіційний сайт Radiohead 
 

Рок-музиканти
Британські музиканти
Британські композитори
Уродженці Оксфорда
Гітаристи, які ввійшли у список 100 найкращих гітаристів усіх часів за версією журналу Rolling Stone